Disappear  может означать следующее:

 Disappear (песня Paradise Lost) из альбома One second
 Disappear (песня Hoobastank)
 Disappear (песня INXS)
 Disappear (песня No Angels)
 "Disappear", песня группы A Perfect Murder из Cease to Suffer
 "Disappear", песня Бейонсе из I Am... Sasha Fierce
 "Disappear", песня Bullet for My Valentine из Scream Aim Fire
 "Disappear", песня Dream Theater из Six Degrees of Inner Turbulence
 "Disappear", песня Evanescence из их альбома Evanescence
 "Disappear", песня Greenwheel из Soma Holiday
 "Disappear", песня Jars of Clay из The Eleventh Hour
 "Disappear", песня Letters to Cleo из Go!
 "Disappear", песня группы Madness из Absolutely
 "Disappear", песня Mazzy Star из Among My Swan
 "Disappear", песня Motion City Soundtrack из My Dinosaur Life
 "Disappear", песня R.E.M. из Reveal
 "Disappear", песня Screaming Jets из The Screaming Jets
 "Disappear", песня Sunny Day Real Estate из The Rising Tide
 "Disappear", песня The Haunted из Unseen

См. также
 Disappearance
 Disappeared
 Disappearing
 "Disappearer", песня Sonic Youth
 "Disappearing", песня The Sinceros из Pet Rock